Billsta (Örnsköldsvik), een plaats in de gemeente Örnsköldsvik in het landschap Ångermanland en de provincie Västernorrlands län in Zweden
 Billsta (Södertälje), een plaats in de gemeente Södertälje in het landschap Södermanland en de provincie Stockholms län in Zweden